Billie Jean King e Betty Stöve hanno battuto in finale Winnie Wooldridge e Nell Truman 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Judy Dalton /  Françoise Dürr (semifinali)
 Rosie Casals /  Virginia Wade (secondo turno)

 Brenda Kirk /  Patricia Pretorius (secondo turno)
 Billie Jean King /  Betty Stöve (Campionesse)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1972